Викто́рия (Ви́ки) Пе́рсингер (; ) — американская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной США участник  (заняли восьмое место).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позициях первого и второго.

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза (, ).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2017).
 : золото (2013).
 : серебро ().
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1997, в возрасте 5 лет.

Из семьи кёрлингистов. Двоюродный брат Грег Персингер — чемпион США среди мужчин 2016. Вики неоднократно играла вместе с братом в одной команде по смешанному кёрлингу (), а в 2015 в одной команде с Грегом на чемпионате США по кёрлингу среди смешанных команд играли трое его родственников — Вики, её сестра Тина () и брат Чед (); «семейная» команда выиграла серебряные медали чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Team Cory Christensen - Grand Slam of Curling (веб-архив)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники Аляскинского университета в Анкоридже